Проклятие Текумсе (), известно также как проклятие президентов США, президентское проклятие — легенда о проклятии, некогда произнесённом умирающим индейским вождём племени шауни Текумсе за нарушение белыми договора. Проклятие заключается в том, что каждый американский президент, избранный в год, без остатка делящийся на 20, умрёт или будет убит до окончания срока президентских полномочий.

Смерть президентов 
Начиная с первого колена — Уильяма Генри Гаррисона (назначен губернатором в 1800, отобрал у индейцев около 12 000 км² земель по договору в Форт-Уэйне в 1809, нанёс решающее поражение индейцам при Типпекану в 1811, избран президентом в 1840, умер в 1841, через месяц после инаугурации) — все, кроме последних двоих, президенты США, избранные или переизбранные в год, нацело делящийся на 20, умирали в должности (своей смертью или от пули убийцы). Легенда связывает эту закономерность с Текумсе.

 Второе колено — Авраам Линкольн, избран в 1860, переизбран в 1864, убит в 1865;
 Третье колено — Джеймс Гарфилд, избран в 1880, убит в 1881;
 Четвёртое колено — Уильям Мак-Кинли, переизбран в 1900, убит в 1901;
 Пятое колено — Уоррен Гардинг, избран в 1920, умер в 1923;
 Шестое колено — Франклин Рузвельт, избран в 1932, переизбран в 1936, 1940 и 1944, умер в 1945;
 Седьмое колено — Джон Кеннеди, избран в 1960, убит в 1963.
 (Проклятие Текумсе, по некоторым источникам, действует до седьмого колена. По преданию седьмого колена, это убийство было последним, и в следующих случаях его ослабевшей силы не хватало для убийства).

Первым закономерность нарушил Рональд Рейган (восьмое колено), избранный в 1980, выживший после покушения в 1981 году и благополучно покинувший должность в 1989, причём рана Рейгана (задетое лёгкое) в середине XIX века являлась бы смертельной.

Следующим президентом США, выпадающим из закономерности, стал Джордж Буш-младший (девятое колено), избранный в 2000. Будучи переизбранным в 2004 году, Буш во второй свой срок в 2005 году пережил в Грузии покушение (в него бросили гранату), не увенчавшееся успехом.

Смерть Буша-младшего заранее была изображена в художественном фильме . Также уже после завершения президентства Буша, 11 февраля 2009, телеканал ITV (ЮАР) ошибочно сообщил (бегущей строкой) о его смерти.

Закари Тейлор был единственным президентом США, умершим в должности, который не был избран в год, номер которого делится на 20.

Список

См. также 
 Проклятие девятой симфонии
 Клуб 27
 Проклятие Мерлина
 Лысый — волосатый
 Совпадения Линкольна — Кеннеди

Примечания

Ссылки 
 Проклятие Текумсе
 
 

Суеверия
Проклятия
Шауни
Должность президента США